Alagoa kan syfta på:

Brasilien 

 Alagoa (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Alagoa (freguesia), Portalegre, Portalegre,